Okręty US Navy o nazwie USS „Mystery”

 Pierwszy USS „Mystery” (SP-16) był proponowaną nazwą dla prywatnej jednostki „Mystery”, która była poddawana inspekcji przez służby morskie w 1917 roku, ale nigdy jej nie nabyto.
 Drugi USS „Mystery” (SP-428) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1919.
 Trzeci USS „Mystery” (ID-2744) był jednostką pomocniczą. W służbie w latach 1918-1919.

Mystery